Najdanović ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitrije Najdanović (1897–1986), serbischer Theologe und Autor
 Dragutin Najdanović (1908–1981), jugoslawischer Fußballspieler
 Jovan Najdanović (* 1997), serbischer Fußballspieler